Franciaország
Montaut, település Ariège megyében
Montaut, település Dordogne megyében
Montaut, település Gers megyében
Montaut, település Haute-Garonne megyében
Montaut, település Landes megyében
Montaut, település Lot-et-Garonne megyében
Montaut, település Pyrénées-Atlantiques megyében